Agrostis gracilis kan avse:

 Agrostis gracilis Salisb –  en växtart i familjen gräs, se kösa
 Agrostis gracilis Willd ex Steud – en gräsart, se muhlenbergia quadridentata

grässynonymer